Ла-Шапе́ль-Монтодо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 100 км на схід від Парижа, 140 км на південний схід від Ам'єна, 60 км на південь від Лана.

Історія 

1 січня 2016 року Ла-Шапель-Монтодон, Больн-ан-Брі i Сент-Аньян було об'єднано в новий муніципалітет Валле-ан-Шампань.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 82 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 200,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Шапель-Монтодон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Монтодон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена